Goleta – miasto w USA, w stanie Kalifornia
 Goleta – rodzaj pająków z rodziny skakunowatych